Giard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred Giard
 Alfred-Mathieu Giard